José Luis López (né en 1973), boxeur mexicain ;
 José Luis López Vázquez (1922-2009), acteur espagnol ;
 José Luis López Ramírez (né en 1981), joueur de football costaricien ;
 José Luis López Cerrón (né en 1956), cycliste espagnol.